Локпорт има више значења:
 Локпорт (Њујорк)
 Локпорт (Илиноис)
 Локпорт (Луизијана)